Гальба:

 Гальба (3 г. до н. э. —69) — древнеримский император.
 Гальба, Владимир Александрович (1908—1984) — советский карикатурист и график, Заслуженный художник РСФСР.
 Гальба, Теофил (1911—1978) — словацкий преподаватель, деятель партизанского движения Второй мировой войны, участник Словацкого национального восстания.